Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Kobiet 1983 – trzecie mistrzostwa świata B w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do IO 1984. Odbył się w dniach 7 grudnia 1983 – 15 grudnia 1983 roku w Polsce.

Kwalifikacje

Kwalifikacje 1

Kwalifikacje 2

Kwalifikacje 3

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1983
1983 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Polsce
1983 w polskim sporcie